Корпус Кристи има више значења:

 Корпус Кристи
 Корпус Кристи (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Корпус Кристи, Моисес (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику